L’Associazione Sportiva Dilettantistica Real Agro Aversa est le club de football de la ville d'Aversa, dans la province de Caserte en Campanie.

Historique 

Club de football en Campanie
Aversa